В-клетка:
 B-лимфоциты — функциональный тип лимфоцитов.
 бета-клетка — разновидность клеток эндокринной части поджелудочной железы.